Consell de la Conca de l'Alhambra Creek (del seu nom en anglès Alhambra creek Watershed Council), entitat per a la protecció de l'hàbitat de l'Alhambra Creek, a Califòrnia
 Wiesel AWC (de l'acrònim en anglès Armoured Weapons Carrier), vehicle de combat blindat de l'exèrcit alemany
 AWC també és el codi OACI de Titan Airways, aerolínia xàrter del Regne Unit